Le Grand Prix moto de République tchèque 1999 est le dixième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 1999. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 20 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 1999